Олешко — воєвода у місті Смотричі
 Олешко — українське прізвище